

Bande dessinée 
 Gaïl, album scénarisé et dessiné par Philippe Druillet.

Hydronyme 
 Gail, rivière affluent de la Drave.

Monde maritime 
 Andrea Gail, bateau de pêche disparu le .

Patronyme 

 Jane Gail (1890-1963), actrice américaine ;
 Jean-Baptiste Gail (1755-1829), helléniste français ;
 Jean-François Gail (1795-1845), helléniste et librettiste français, fils du précédent ;
 Otto Willi Gail (1896-1956), journaliste scientifique et auteur de science-fiction allemand ;
 Sophie Gail (1775-1819), compositrice française.
 Famille de Gail, une famille noble alsacienne originaire du Saint-Empire

Toponyme 
 Gail, ville située dans le Texas, aux États-Unis
 Cour de Gail à Obernai (Alsace, France), monument historique ayant appartenu à la famille de Gail

Personnage de fiction 
 Gail, personnage de la bande dessinée Sin City.

Homonymie de toponyme